Culloden est un nom propre écossais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Culloden (Écosse), village près d'Inverness ;
 Culloden, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada ;
 , village de Nouvelle-Écosse.
 Culloden (Géorgie)

Patronyme 

 Duncan Forbes de Culloden (1685-1747), avocat et homme politique écossais.

Autres 
 Bataille de Culloden en 1746.
 La Bataille de Culloden, docu-fiction réalisé par Peter Watkins sur la bataille de 1746.

Patronyme écossais